Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Bank of the West Classic 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 29. bis 30. Juli 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)